De Goltziusstraat is een laat-19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in oostelijke richting van de Sint-Martinusstraat tot aan de kruising Burgemeester Van Rijnsingel/Krefeldseweg, waarbij zij onder andere de Deken Van Oppensingel kruist.

In eerste instantie waren in 1883 de straatnaamborden van de Goltzuisstraat en de Puteanusstraat, die in elkaars verlengde liggen, omgewisseld. In 1887 werd dit rechtgetrokken door de bordjes alsnog te verwisselen.

De straat is vernoemd naar de in Venlo geboren humanist en numismaat Hubertus Goltzius. Er liggen in totaal negen monumenten aan de straat, waarvan het bekendste het Goltziusgebouw is.

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Venlo (plaats)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Straat in Venlo
Geschiedenis van Venlo